Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Claro Open Colsanitas 2016 der Damen. Insgesamt haben 21 Spielerinnen an der Qualifikation teilgenommen, die am 9. und 10. April 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
WTA Bogotá